Christopher Walker (?–?) fokföldi (ma Dél-afrikai Köztársaság) kötélhúzó, aki részt vett az 1904. évi nyári olimpiai játékokon kötélhúzásban
Christopher J. Walker (1942), brit történész.
Christopher Walker (1967), brit-gibraltári triatlon és kerékpár versenyző.
Christopher "Kit" Walker, az igazi neve a képregény hősnek a A Phantom-nak

Kapcsolódó szócikkek 
 Chris Walker (egyértelműsítő lap)